Lie Lie Live — первый мини-альбом фронтмена американской группы System of a Down Сержа Танкяна, вышедший в 2008 году. Содержит ремиксы и концертные записи некоторых песен. Альбом издан 1 июля 2008 года, почти через год после выпуска дебютного альбома - Elect the Dead.

Список композиций

Над альбомом работали

Концертные песни

Серж Танкян и группа The F.C.C.
 Серж Танкян — фортепиано, вокал, синтезатор.
 Дэн Монти — гитара, бэк-вокал.
 Трой Зеглер — барабаны.
 Ларри Лалонде — гитара, бэк-вокал.
 Марио Пальяруло — бас-гитара, бэк-вокал.

Ремиксы
 DJ Lethal — Empty Walls (Victorious Club Mix)
 DJ C-Minus — Sky Is Over (Fawk Yeah Remix)

Альбомы 2008 года
Альбомы Сержа Танкяна